Файнерман Валентин Борисович (* 1946) — український вчений, доктор хімічних наук.
 Файнерман Ганна Львівна (1922-1991) — українська художниця.
Прізвища